Manuel Sanchís Hontiyuelo – hiszpański piłkarz
 Manuel Sanchís Martínez – jego ojciec, również piłkarz